

Geografia

Centri abitati
 Méru – comune del dipartimento di Oise, in Francia
 Meru – città dell'India
 Meru – cittadina del Kenya
 Meru – cittadina della Malaysia

Montagne
 Meru – vulcano attivo situato in Tanzania
 Meru – altro nome del monte Kailash, situato nella catena dell'Himalaya
 Meru – montagna appartenente alla catena dell'Himalaya (Garhwal, India)
 Meru – leggendaria montagna della cosmologia induista e buddhista

Altro
 Meru (o Ameru) – gruppo etnico keniota
 Meru – lingua parlata dai Meru
 Meru National Park – parco nazionale del Kenya settentrionale